Padre Las Casas  puede referirse a:

Personaje 

 Fray Bartolomé de las Casas, encomendero español y luego fraile dominico, cronista, filósofo, teólogo, jurista y obispo.

Divisiones administrativas

Argentina 

 Bartolomé de las Casas, localidad de la provincia de Formosa.

Chile 

 Padre Las Casas, comuna de la IX Región de la Araucanía.

República Dominicana 

 Padre Las Casas, municipio de la Provincia de Azua.

Guatemala 

 Fray Bartolomé de las Casas, municipio del departamento de Alta Verapaz.

Otros

Perú 

 Instituto Bartolomé de las Casas, Lima y Cuzco.